

Бер-Лейк — місто, штат Пенсільванія
 Бер-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Бер-Лейк — селище, штат Мічиган
 Бер-Лейк — переписна місцевість в окрузі Калкаска, штат Мічиган